Il singolare  dell'Open Costa Adeje è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marco Chiudinelli ha battuto in finale 6–3, 6–4 Paolo Lorenzi.

Teste di serie

  Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
  Philipp Petzschner (semifinali)
  Iván Navarro (quarti di finale)
  Miguel Ángel López Jaén (primo turno)

 Alexander Peya (primo turno)
 Brydan Klein (primo turno)
 Todd Widom (primo turno)
 Paolo Lorenzi (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Open Costa Adeje - Isla de Tenerife 2009